Орло́вка (южноселькупск. Лы́мбый Кы — орлиная река) — река в Томской области, правый приток Кети.

Берёт начало из озера Бургункуй Енисейского района Красноярского края, течёт на юго-запад, затем поворачивает на юг.

Длина — 327 км, площадь бассейна — 9010 км². Питание смешанное, с преобладанием снегового. Среднегодовой расход воды — в 29 км от устья — 63,5 м³/сек. Замерзает в середине октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — мае.

Населённые пункты: п. Центральный, п. Дружный

Притоки 
(км от устья)

 8 км: Мысукке (пр)
 19 км: Индыке (лв)
 39 км: Самузет (лв)
 Семёнова (лв)
 Пушакке (пр)
 58 км: Андреева (лв)
 Чёрная (лв)
 Берестовая (пр)
 Давыдова (лв)
 Евстигнеева (пр)
 98 км: Росомаха (пр)
 112 км: Кукушка (лв)
 148 км: Чурбига (пр)
 161 км: Налимья (лв)
 Первая Речка (пр)
 196 км: Кавойкыке (лв)
 206 км: Вторая Речка (пр)
 Паркыке (лв)
 232 км: Якынр (Ниж. Ланкеть) (пр)
 240 км: Чунга (лв)
 262 км: Тогангра (пр)
 293 км: Дролден (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Кети
Реки Верхнекетского района